Новополтавский сельсовет (сельский совет)

Российская Федерация

Алтайский край 

 Новополтавский сельсовет Ключевского района

Волгоградская область 

 Новополтавский сельсовет Старополтавского района

Красноярский край 

 Новополтавский сельсовет Ермаковского района

Украина 

Упразднены в 2020 году.

Донецкая область 

 Новополтавский сельский совет Константиновского района

Запорожская область 

 Новополтавский сельский совет Черниговского района

Николаевская область 

 Новополтавский сельский совет Новобузского района